Æthelbald (även Ethelbald eller Aethelbald) kan syfta på:

 Æthelbald av Mercia, kung av Mercia 716–757
 Æthelbald av Wessex, kung av Wessex 856–860
 Æthelbald av York, ärkebiskop av York 900–904
 Æthelbald av Sherborne, biskop av Sherborne, död mellan 918 och 925